Pettendorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 in Deutschland
 Pettendorf, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Dominikanerinnenkloster Pettendorf, bei Regensburg, siehe Burgen- und Klostergeschichte der Gemeinde Pettendorf #Zweite Klostergründung in Pettendorf (1262 bis 1274)
 Pettendorf (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Pettendorf (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pettendorf (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Burg Pettendorf bei Neunburg vorm Wald
 

 in Österreich
 Pettendorf (Gemeinde Hausleiten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hausleiten, Niederösterreich
 Pettendorf (Gemeinde Gaflenz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gaflenz, Oberösterreich

Pettendorf  ist der Name folgender Personen:

 Herren von Pettendorf,  Anfang des 12. Jahrhunderts ausgestorbenes Adelsgeschlecht, siehe Burgen- und Klostergeschichte der Gemeinde Pettendorf #Die Burg der Herren von Pettendorf (1000 bis 1119)
 Freiherren von Pettendorf, württembergisches Adelsgeschlecht, siehe Bettendorff (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Pettenbach